Gigatron TTL — 8-битный компьютер в ретро-стиле, с центральным процессором, реализованым на микросхемах TTL средней степени интеграции. Компьютер имитирует  аппаратное обеспечение ранних игровых автоматов. Создан для компьютерных энтузиастов, а также в учебных целях.

Архитектура 
Процессор реализован на базе небольшого набора микросхем серии TTL 7400, работающих на базовой тактовой частоте 6,25 МГц, которые можно разогнать, установив более качественные микросхемы.  Таким же образом можно увеличить и оперативную память.

Реализовано три режима ЦП: 

 8-битный собственный ассемблерный код, реализующий гарвардскую архитектуру . Этот режим предлагает 17 наборов команд и поддерживает до 256 команд: 8 операций АЛУ, 8 режимов адресации и 4 режима шины. Прошивка ПЗУ и интерпретатор vCPU написаны в собственном 8-битном ассемблерном коде.
 16-битный интерпретатор vCPU, который реализует архитектуру фон Неймана и имеет набор из 34 команд. Загружает и запускает программы из оперативной памяти . Для vCPU написаны интегрированные программы.
 Эмулятор MOS 6502 (экспериментальный), способный запускать машинный код MOS 6502.  

Видео генерируется прошивкой ПЗУ (собственный ассемблерный код) и поддерживает разрешение 160x120 пикселей с 64 цветами, хранящимися в ОЗУ, начиная с адреса 0x0800 и заканчивая 0x7F9F в виде 120 сегментов по 160 байт несмежной ОЗУ. Пиксели хранятся как 1 байт на пиксель в формате XXBBGGRR (верхние 2 бита не используются и доступны программисту для собственных нужд). Видеодисплей содержит настраиваемое количество черных (пустых) строк развертки, чтобы сэкономить время виртуального ЦП для программ; эти пустые/черные строки развертки могут быть настроены пользователем, чтобы получить больше отображаемых растровых строк развертки или больше времени виртуального ЦП для пользовательских программ. Внеэкранная ОЗУ начинается с 0x08A0 и заканчивается 0x7FFF в виде 120 сегментов по 96 байт несмежной ОЗУ; эти фрагментированные разделы ОЗУ могут использоваться для хранения данных или кода или для эффектов прокрутки с использованием таблицы адресации видео. Системная оперативная память легко расширяется с 32 КБ по умолчанию до полного 16-битного адресуемого размера 64 КБ.

Звук также генерируется микропрограммой ПЗУ во время периодов горизонтального гашения, предоставляя четыре 6-битных канала (программное микширование и вывод в 4-битном PCM) с 4 выбираемыми и изменяемыми пользователем 64-байтовыми волновыми формами, хранящимися в ОЗУ (повторно генерируемыми) при холодной загрузке и для ROMv4 и выше при всех перезагрузках), а также обеспечивает простую  амплитудную и XOR модуляцию для каждого канала.

Программное обеспечение 
Программы записаны в микросхему ПЗУ и написаны на GCL (Gigatron Control Language), BASIC или vCPU.

Включены следующие программы:

 Snake, простая версия графической игры «Змейка»;
 Racer, игра в стиле Pole Position;
 Mandelbrot, генератор изображений множества Мандельброта;
 Pictures, просмотр предварительно загруженных изображений;
 Тетронис, клон тетриса;
 Кирпичи, клон Breakout
 TicTacToe, крестики-нолики в текстовом режиме, написанные на BASIC.
 BASIC, крошечный интерпретатор BASIC
 WozMon, исполнение Woz Monitor
 Загрузчик, функция для загрузки программ vCPU или BASIC через порт джойстика.
 Credits, показывает кредиты в тексте, который меняет цвет

Монтажный комплект 
Микрокомпьютер продается в виде сборочного комплекта , в который входят:

 Печатная плата;
 Микросхемы ТТЛ серии 7400;
 Сменная микросхема EPROM и разъем (для обновления прошивки);
 Статическая оперативная память КМОП 32 КБ   (с возможностью расширения до 64 КБ);
 Игровой контроллер и порты VGA (D-SUB);
 USB-порт и кабель питания.
 Игровой контроллер, подобный  Nintendo;
 Контроллер клавиатуры со встроенной энергонезависимой памятью;
 Резисторы, конденсаторы и диоды;
 Набор из 4 настраиваемых светодиодов;
 Брошюра с инструкцией;
 Деревянный корпус.

В комплект не входит ни клавиатура, ни энергонезависимая память. Контроллер клавиатуры, подключаемый к порту игрового контроллера, поставляется с небольшой встроенной энергонезависимой памятью для хранения программ BASIC. Для взаимодействия с компьютером и в качестве дополнительного хранилища информации можно запрограммировать плату Arduino.

Доступность 
Комплект был доступен по цене 149,50 евро. Обновления предоставляются через сменную микросхему ПЗУ.  Оригинальные комплекты больше не доступны из-за истощения запасов и смерти Марселя ван Кервинка. Однако голландская компания производит комплекты по цене 99,95 евро.

В Интернете также доступен эмулятор, способный загружать предварительно скомпилированные программы vCPU и Tiny BASIC.

Примечания

Внешние ссылки 

 
 
 The 8-Bit Guy - 
 The 8-Bit Guy - 
 Dave Jones - 
 Ben Heck - 
 
 
 

Ретро
Микрокомпьютеры